

Паника — селище, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Паника — село, Оренбурзький район, Оренбурзька область